Tequila (drank), een alcoholische drank uit Mexico
Tequila (gemeente in Jalisco), een gemeente in de Mexicaanse deelstaat Jalisco, oorsprong van bovengenoemde drank
Tequila (Jalisco), een plaats in de Mexicaanse deelstaat Jalisco
Agavelandschap en oude industriële faciliteiten van Tequila, een site op de lijst van Werelderfgoed
Tequilavulkaan, een vulkaan in de Mexicaanse deelstaat Jalisco
Tequila (gemeente in Veracruz), de gemeente in de Mexicaanse deelstaat Veracruz
Tequila (Veracruz), een plaats in de Mexicaanse deelstaat Veracruz
Tequila (televisieprogramma), een Nederlands televisieprogramma van BNN
Tequila (popgroep), een Spaans-Argentijnse popgroep
Tequila (reclamebureau), een Brussels reclamebureau
Tequila (nummer), een nummer van The Champs